Jens Lund er navnet på flere personer:

 Jens Lund (skolemand) (1844-1922) – dansk højskoleforstander
 Jens Lund (maler) (1871-1924) – dansk maler, tegner og grafiker (Jens Martin Victor Lund)
 Jens Lund (billedhugger) (1873-1946) – dansk billedhugger
Se også:
 J.C. Lund (1871-1931) – dansk officer (Jens Christian Lund?)
 Jens Christian Lund (født 1945) – dansk officer og politiker, medlem af Folketinget
 Jens Martin Lund (1739-1784) – dansk maler
 Jens Peter Lund (1821-1871) – dansk litograf og kobberstikker
 Jens Petersen Lund (1725-1793) – dansk maler